REB 1100 — электронное устройство для чтения книг, которое выпускалось компанией Gemstar в 1999—2002 годах.

Особенности 
REB 1100 являлась эволюционным развитием модели Rocket eBook, отличаясь уменьшенным весом, модернизированным ПО, улучшенными коммуникативными возможностями и удешевлённой матрицей экрана. Дизайн REB1100 в течение многих лет считался наиболее эргономичным для электронных книг. Модель была оснащена встроенным модемом для прямой платной закачки контента с сайта производителя (та же идеология прослеживается в современных Sony Reader и Amazon Kindle).

Программное обеспечение 
Для коммуникации устройства и ПК была разработана специальная программа под названием «eBook Librarian» с её помощью пользователь имел возможность загружать в свой Reb1100 книги в формате .rb. В отличие от программы «RocketLibrarian», поставляющуюся с Rocket eBook, eBook Librarian не могла создавать «.rb» файлы.

Характеристики

Другие названия модели 
 Gemstar выпускала эту же модель с измененным ПО под маркой GEB 1150.
 Компания eBookwise приобрела лицензию на продажу REB 1100 только на территории Америки и Канады. Устройство продаётся под маркой eBookwise-1150. Без даунгрейда прошивки не поддаётся русификации.

Ссылки 
 REB 1100 на mobileread 
 eBookwise-1150 на сайте продавца
 Подробный обзор, программы и драйвера для Rca Reb 1100 

Модели устройств для чтения электронных книг